Venayre est un patronyme français notamment porté par :

 Guy Venayre (1924-2004), écrivain français, auteur de roman policier 
 Pierre Venayre (1979-), joueur de rugby à XV français ;
 Sylvain Venayre (1970-), historien français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français